Le régiment de Vigier est un régiment d’infanterie suisse du Royaume de France créé en 1673.

Création et différentes dénominations 
  : création du régiment de Greder
 1714 : renommé régiment d’Affry
 1734 : renommé régiment de Wittmer
 1757 : renommé régiment de Waldner
 1783 : renommé régiment de Vigier
  : renommé  d’infanterie de ligne
  : licencié

Équipement

Drapeaux 
8 drapeaux dont un blanc Colonel, et 7 d’Ordonnance, « à flâmes jaunes & violettes & croix blanches, avec bordures blanches & violettes autour des Drapeaux ».

Habillement

Historique

Colonels et mestres de camp 
  : Wolfgang Greder, brigadier le , † 
  : Louis Greder, fils du précédent, brigadier le , † 
  : Balthazard Greder, frère du précédent, brigadier le , † 
  : François d’Affry, brigadier le , maréchal de camp le , lieutenant général le , † 
  : Jean-Baptiste André Wittmer, brigadier le , maréchal de camp le , † 
  : Christian Frédéric Dagobert, comte de Waldner de Freudenstein, brigadier le , maréchal de camp le , lieutenant général le 
  : Robert du Vigier de Steinbrüg (aussi de Vigier de Steinbrugg).

Campagnes et batailles 
Régiment de Greder
Le régiment participe aux événements suivants de la guerre de Hollande (1672-1679) :
 1676 Siège de Bouchain
 1677 Siège de Valenciennes
 1677 Siège de Saint-Omer
 1677 Siège de Cassel
 1678 Siège de Gand
 1678 Siège d'Ypres
 1678 Bataille de Mons ( - ), siège de Mons
Pendant la guerre des Pays-Bas (1683-1684)
 1684 : siège de Luxembourg
Pendant la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1689-1697) :
 1689 : reconnaissance de la Fontaine-l’Evêque
 1689 : combat de Walcourt ()
 1690 : bataille de Fleurus
 1691 : Siège de Mons ()
 1691 : combat de Leuze ()
 1692 : siège de Namur (-)
 1692 : bataille de Steinkerque ()
 1693 : bataille de Neerwinden ()
 1693 : siège de Charleroi
 1695 :  Bombardement de Bruxelles
 1697 : Siège d'Ath
Pendant la guerre de Succession d’Espagne (1701-1714) :
 1702 : affaire de Nimègue
 1703 Combat d'Eckeren
 1704 : Défense de Termonde
 1706 : bataille de Ramillies ()
 1708 : bataille d'Oudenarde ()
 1709 : bataille de Malplaquet ()
 1710 : Siège d'Aire
 1711 : Combat d'Arleux
 1712 : Prise de Douai
1712 :  Siège du Quesnoy
1712 : Siège de Bouchain
Régiment d'Affry
Pendant la guerre de Succession de Pologne (1733-1738) :
 1733 : Prise du fort de Kehl
 1734 : Siège de Philippsbourg ( - )
Régiment de Wittmer
 1735 : Combat de Klausen
Pendant la guerre de Succession d'Autriche (1740-1748) :
 1745 : Siège de Tournai
 1745 :  Bataille de Leuze
 1745 : Siège d'Oudenarde
 1745 : Siège d'Ostende
 1745 : Siège de Nieuport
 1746 : Siège de Bruxelles
 1746 : Siège d'Anvers
 1746 : combat des Cinq Etoiles
 1746 : bataille de Raucoux ()
 1748 : siège de Maëstricht
Régiment de Waldner
Pendant la guerre de Sept Ans (1756-1763) :
 1757 : bataille de Rosbach ()
 1758 : Combat de Sundershausen
 1758 : combat de Warbourg
 1758 : combat de Cassel 
 1758 : bataille de Lutterberg ()
 1759 : batailles de Bergen 
 1759 : de Minden 
 1759 : combat de Dillembourg
 1759 : Bataille de Corbach
 1762 : Combat de Grebenstein 
 1762 : Combat d'Amenebourg
Régiment de Vigier
 1790 : affaire de Nancy
« Le chef de bataillon Bernard et le capitaine Baille, de la 69 demi-brigade se sont couverts de gloire. » Bonaparte, 1790.

69 régiment d’infanterie de ligne
Le  d’infanterie de ligne a été licencié le .

Quartiers 
 Valenciennes

Mémoire et traditions

Personnalités ayant servi au régiment 
 François Pierre Amey, entré au régiment comme cadet le , devenu général de division le

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Chronologie historique-militaire, par M. Pinard, tomes 5, 7 et 8, Paris 1762, 1764 et 1778

Articles connexes 
  d'infanterie (dernier régiment ayant entretenu la tradition du régiment de Vigier)
 Régiments étrangers au service de l'Ancien Régime

Liens externes 
 Historique « Susane » du régiment de Vigier, sur le site http://www.ancestramil.fr
 Planche d’infanterie étrangère au service du Roi de France de Régiments sous Louis XV, de Lucien Mouillard, sur le site http://pfef.free.fr/P_Centrale.htm sur l’Ancien Régime (voir )

Unité militaire suisse
Unité militaire sous l'Ancien Régime
Unité ou formation militaire créée en 1673
Unité ou formation militaire dissoute en 1792
Famille von Waldner